Pholidoskepia är en ordning av blötdjur. Pholidoskepia ingår i klassen maskmollusker, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Pholidoskepia 20 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Maskmollusker
Pholidoskepia